Treski (Estland), plaats in Estland
Treski (trein), wintersporttrein van de NMBS